Hargicourt puede referirse a: 

 Hargicourt, comuna francesa situada en Aisne.
 Hargicourt, comuna francesa situada en Somme.